Р27, Р-27:
 Р27 — семейство советских двухконтурных турбореактивных авиадвигателей, например:
 Р27В-300 — подъёмно-маршевый двигатель с изменяемым вектором тяги для самолётов вертикального взлёта и посадки Як-36М, Як-38;
 Р27Ф-300 — двигатель c форсажной камерой для истребителей МиГ-23.
 Р-27 — советская жидкостная баллистическая ракета морского базирования (1968 год).
 Р-27 — семейство советских ракет «воздух-воздух» средней дальности (Р-27Р, Р-27Т, Р-27РЭ, Р-27ТЭ, Р-27АЭ и др.);
 «Р-27» — один из первых советских ракетных катеров проекта 206МР.

R27, R-27:
 R27 — стандартное международное обозначение веществ, токсичных при контакте с кожей человека (см. ).
  — германский мотоцикл 1960–х годов.
 Renault R27 — болид Формулы-1 в чемпионате 2007 года.
  — американская подводная лодка времён Первой мировой войны.